Terraroxense – abitanti di Terra Roxa (Paraná)
Terraroxense – abitanti di Terra Roxa (San Paolo)